SMS „Dresden” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od miasta – Drezna:
 SMS „Dresden” – krążownik lekki typu Dresden z okresu I wojny światowej
 SMS „Dresden” – krążownik lekki typu Cöln z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich